Teach-In (англ. «Диспут») — нидерландская поп-группа, победившая на конкурсе песни Евровидение в 1975 году.

Создание и история группы 
Группа возникла в 1969 году в Энсхеде. В первоначальный состав группы входили вокалистка Хильда Феликс () и музыканты:
 Джон Снюверинк () (гитара и вокал),
 Франс Схадделе () (бас-гитара),
 Кос Верстег () (клавиши, вокал) и
 Рюди Нейхёйс () (ударные).

1970-е — 1980-е 
В 1970 году группа подписала контракт с компанией CBS и выпустила три сингла, которые не пользовались успехом, поэтому до полноценного альбома дело на CBS так и не дошло.

В 1972 году состав группы почти полностью изменился:
 Кос Верстег (руководитель ансамбля, клавиши, вокал),
 Рюди Нейхёйс (ударные),
  () (вокал),
 её муж Джон Гасбек () (бас-гитара, композиция),
 Крис де Волде () (гитара),
 Ард Веинк () (клавишные, аккордеон).
В 1973 году подписан контракт с звукозаписывающим лейблом CNR. Первый сингл обновлённой группы , вышедший в 1974 году, стал хитом, сделав группу одной из самых популярных в Бенилюксе. Далее последовали хитовые синглы «In the Summernight» и . В том же году вышел первый альбом Teach-In «Roll Along».

В 1975 году коллектив занимает первое место на конкурсе Евровидение с песней «Ding-a-Dong». Песня «Ding-a-Dong» принесла Нидерландам 1-e место, а группа обрела европейскую известность, так как по условиям конкурса, альбом победившего исполнителя выпускался во всех странах, являющихся участниками Евровидения. Пластинка «Festival», подготовленная к выпуску почти в двух десятках стран сразу после конкурса в 1975 году, была переизданием первого диска 1974 года «Roll along» с добавлением нескольких песен, в числе которых и знаменитая «Ding-a-Dong», хотя некоторые песни после такого «переиздания» вообще исчезли с альбома: «Sing to the Moon», «Silly Billy (Silly Milly)» и «Roll along» и стали, вместе с ранними записями на CBS 1971—1972 годов, филофонической редкостью. В СССР этот полноценный альбом был выпущен в следующем 1976 году под названием «Вокально-инструментальный ансамбль ТИЧ-ИН». После конкурса Teach-In начинают интенсивную гастрольную деятельность, однако находят время, чтобы закончить запись нового альбома «Get on board», вышедшего в конце того же 1975 года.

В 1976 году вместо покинувших Teach-In Гетти Касперс и Джона Гасбека, в состав группы входят:
 Ханс Нейланд (), бас-гитара — и певицы:
 Бетти Вермёлен () и
 Марианне Волсинк ().
В 1977 году в обновлённом составе группа записывает очередной альбом «See the Sun». Следующий год отмечен синглом «Dear John». Ещё годом позже музыканты снова активизируются и записывают свой последний LP альбом «Teach In» (также выходил под названием «Greenpeace») и выпускают синглы «The Robot» и «Greenpeace».

1980 год был отмечен ещё двумя синглами «Regrets» и «Bad day», после чего TEACH IN окончательно прекращает существование.

Воссоздание группы 
В 1997 году группа была возрождена с солисткой Гетти Касперс, после чего с успехом выступала со старыми хитами в различных турах, в том числе и в Маастрихте в августе 2007 года, а в 2009 году группа выступила на открытии Евровидения в Москве.

Дискография

Альбомы 
 1974 — Roll Along [CNR records]
 1975 — Festival [CNR] (в СССР вышел в 1977 году под названием ВИА «TEACH-IN» («ТИЧ-ИН»), «Мелодия», 33 с60-07403-04])
 1975 — Get on board [CNR]
 1977 — See the sun [Negram]
 1979 — Teach In (Greenpeace) [CNR]

Синглы 
 1971 — Spoke the Lord creator/Darkness of life [CBS]
 1971 — Can’t be so bad/Take me to the water [CBS]
 1972 — So easy to sing/My name is honey [CBS]
 1974 — Fly away/Bye bye bye [CNR]
 1974 — In the summernight/Old friend goodbye [CNR]
 1974 — Tennessee town/There ain’t no time [CNR]
 1975 — Ding-a-dong/Ik heb geen geld voor de trein [CNR]
 1975 — Ding-a-dong/The circus show [CNR]
 1975 — Goodbye love/Sailor man [CNR]
 1975 — I`m Alone
 1976 — Rose valley/Lala love song [CNR]
 1976 — Upside down/Please come home [Negram]
 1977 — A ride in the night/A wonderful feeling [Negram]
 1977 — See the sun/All around [Negram]
 1977 — My rock & roll song/Our story [Negram]
 1978 — Dear John/Instrumental John [CNR]
 1979 — The robot/Well Comeback [CNR]
 1979 — Greenpeace/Part 2 [CNR]
 1980 — Regrets/Things we say [RCA]
 1980 — Bad day/I wish you all the luck [RCA]

Музыкальные коллективы Нидерландов
Поп-группы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1969 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1980 году
Участники «Евровидения-1975»
Победители «Евровидения»
Представители Нидерландов на «Евровидении»